Andronikos II Palaiologos - Byzanteins keizer van 1282 tot 1328. 
 Andronikos III Palaiologos - Byzantijns keizer van 1328 tot 1341
 Andronikos IV Palaiologos - Byzantijns (tegen)keizer van 1376 tot 1379

 Andronikos Palaiologos (despoot) - gouverneur van Thessaloniki